– japoński skoczek narciarski, reprezentant klubu Megmilk Snow Brand Ski Team, drużynowy srebrny medalista mistrzostw świata juniorów.

W reprezentacji zadebiutował 1 marca 2006 podczas zawodów FIS Cup w Zaō. Zajął 20. miejsce. 12 grudnia 2006 po raz pierwszy wystartował w konkursie Pucharu Kontynentalnego, zajmując premiowane punktami do klasyfikacji generalnej 27. miejsce w Rovaniemi. Dwukrotnie startował na mistrzostwach świata juniorów – w 2007 roku w Tarvisio (wywalczył srebrny medal w drużynie) oraz trzy lata później w Hinterzarten. 3 lutego 2011 został mistrzem uniwersjady w konkursie drużynowym. Indywidualnie zajął 6. i 7. lokatę.

24 stycznia 2015 w Sapporo wystąpił po raz pierwszy w konkursie Pucharu Świata. Zajął w nim 47. miejsce.

W marcu 2023 zakończył karierę sportową.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Y. Harady na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Y. Harady na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Willingen Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1990
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2011
Ludzie urodzeni w Sapporo